Ричард I:
 Ричард I Львиное Сердце (1157—1199) — король Англии в 1189—1199 годах. Лидер Третьего крестового похода.
 Ричард I Бесстрашный (933—996) — герцог Нормандии в 942—996 годах.
 Ричард I Заступник (ок. 856—921) — герцог Бургундии в 898—921 годах.
 Ричард I (князь Капуи) — один из норманнских лидеров в Южной Италии, князь Капуи в 1058—1078 годах.